Pedro Moreno González de Hermosillo – mexikói függetlenségi harcos
 Pedro Moreno – kubai színész